Askwith steht für:

 Askwith, Dorf in der Grafschaft North Yorkshire

Askwith ist der Familienname folgender Personen:

 Robin Askwith (* 1950), britischer Schauspieler
 Tom Askwith (1911–2001), britischer Ruderer

Siehe auch:
 Asquith